Диктатор:

 Диктатор — особа, що очолює диктатуру.
 «Диктатор» — комедійний фільм американського режисера Ларрі Чарльза та британського комедійного актора, сценариста та продюсера Саші Барон Коена.